Discovery World è una rete televisiva della Discovery Communications presente in più stati.
Discovery World (Bosnia ed Erzegovina)
Discovery World (Italia), chiusa il 1º marzo 2016
Discovery World (MENA), chiusa il 30 marzo 2016
Discovery World (Paesi Bassi)
Discovery World (Polonia), chiusa il 17 settembre 2013
Discovery World (Romania)
Discovery World (Turchia)